2nd Star — це міні-альбом гурту Deine Lakaien, виданий 1991 року.

Трек-лист 
 My Decision 6:02
 Lonely 3:45
 Love Me To The End (2nd Mix) 4:25
 Traitors 4:30
 Your Decision 4:30
 Ulysses (2nd Mix) 4:22

Технічні дані 
Mastered at Hansa Studio in Berlin (Germany)
 Оформлення обкладинки — Frim Koelling (Across Below), Dagmar, Peter Hoffman
 Фото — Jörg Staeger
 Technician [Digital Matching] — Michael Gottfried

Альбоми Deine Lakaien
Альбоми у стилі дарквейв